Petit Aigle peut désigner :

L'envol de Petit Aigle, un roman de Lucie Leprêtre.
Petit Aigle, est un format de papier français.